Caniformia sau Canoidea este un subordin biologic din ordinul Carnivora.

Arborele familiilor

Legături externe
 Taxonomicon

Carnivore